Dorfkirche Tornow steht für:
 Dorfkirche Tornow (Eberswalde) im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Tornow (Fürstenberg/Havel) im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Fürstenberg/Havel#Tornow
 Dorfkirche Tornow (Göritz) im Landkreis Uckermark in Brandenburg
Siehe auch
 Dorfkirche Torno
 Gutskirche Tornow bei Wusterhausen/Dosse in Brandenburg